

Économie 
 Éditions de Lodi, maison d'édition française.

Histoire 
 Paix de Lodi, signée en 1454 entre Venise et Milan ;
 Bataille du pont de Lodi, livrée en 1796 ;
 La Dynastie des Lodi (1451-1526) est la  et dernière dynastie du Sultanat de Delhi (Inde)

Patronymie 
 Giovanni Agostino da Lodi (1470-v.1519), peintre italien
 Duc de Lodi, titre créé par  en 1807 ;
 Lodi Dodi, un rappeur mozambicain.
 Francesco Lodi (1984- ), un footballeur italien

Toponymie 
 
 Lodi, ville italienne de Lombardie, chef-lieu de la province du même nom ;
 Lodi Vecchio, commune italienne ;
 Province de Lodi, province italienne.
 Lodi, station du métro de Rome.
 
 Lodi, localité de l'Arkansas ;
 Lodi, ville de Californie ;
 Lodi, localité de l'Indiana ;
 Lodi, localité du Michigan ;
 Lodi, localité du Missouri ;
 Lodi, village situé dans l'État de New York ;
 Lodi, ville située dans l'État de New York ;
 Lodi, localité de l'Ohio ;
 Lodi, localité du Texas ;
 Lodi, localité du Wisconsin ;
 Lodi, township du comté d'Athens en Ohio ;
 Lodi, township du comté de Washtenaw dans le Michigan ;
 Lodi, township du Comté de Mower dans le Minnesota ;
 Lodi, ancien township du New Jersey ;
 Lodi, borough du comté de Bergen dans le New Jersey.
 
 Lodi, quartier du   de Marseille autour de la rue du même nom.
 
 Lodi, une des communautés de North Stormont (Ontario).
 
 Lodi, l’ancien nom de Draa Essamar, dans la wilaya de Médéa.

Odonymie 
 La rue de Lodi est une rue du  de Marseille.
 La rue du Pont-de-Lodi est une voie située dans le quartier de la Monnaie du  de Paris, en France.

Autres 

 Lodi, variété de pommes ;
 Bella Lodi, fromage au lait de vache de la région de Lodi ; 
 Lodi, chanson de Creedence Clearwater Revival parue sur l'album Green River de 1969.

Homonymie de toponyme